Shimizu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Tatemi Shimizu
 Daisuke Shimizu